Павел Павлович Гротен (1870 — 1962) — командир лейб-гвардии Конно-Гренадерского полка (1915—1916), генерал-майор Свиты, герой Первой мировой войны.

Биография 
Из потомственных дворян Харьковской губернии. Уроженец Варшавы.

Окончил Воронежское реальное училище (1891) и Николаевское кавалерийское училище (1893), откуда выпущен был корнетом в лейб-гвардии Гусарский полк.

Произведен в поручики 6 декабря 1897 года, в штабс-ротмистры — 9 апреля 1900 года, в ротмистры — 28 марта 1904 года, в полковники — 6 декабря 1907 года. Был командиром эскадрона лейб-гвардии Гусарского полка.

11 июня 1912 назначен командиром 1-го гусарского Сумского полка, с которым вступил в Первую мировую войну. 22 мая 1914 года назначен флигель-адъютантом. Пожалован Георгиевским оружием

5 августа 1915 года был ранен. 17 октября того же года отчислен от должности, за ранами, с назначением в резерв чинов при штабе Двинского военного округа. 14 ноября 1915 года назначен командующим лейб-гвардии Конно-Гренадерским полком, а 10 апреля 1916 года произведен в генерал-майоры «за отличие по службе», с утверждением в должности. 30 июля 1916 года зачислен в Свиту Его Императорского Величества с оставлением в занимаемой должности. 3 декабря 1916 года назначен командиром 1-й бригады 3-й гвардейской кавалерийской дивизии, 9 января 1917 года — помощником дворцового коменданта генерала Воейкова, а 9 июня 1917 года — в резерв чинов при штабе Киевского военного округа.

После Октябрьской революции эмигрировал во Францию. Состоял председателем Совета старейшин объединения лейб-гвардии Гусарского полка, председателем Общества старых офицеров лейб-гвардии Конно-Гренадерского полка и товарищем председателя объединения лейб-гвардии Гусарского полка.

Скончался 27 декабря 1962 года в Сент-Женевьев-де Буа, где и был похоронен.

Награды 
 Орден Святого Станислава 3-й ст. (ВП 6.12.1902)
 Орден Святой Анны 3-й ст. (ВП 6.12.1906)
 Орден Святого Станислава 2-й ст. (ВП 6.12.1909)
 Орден Святого Владимира 4-й ст. с мечами и бантом (ВП 22.09.1914)
 Орден Святого Владимира 3-й ст. с мечами (20.05.1915)
 Георгиевское оружие (ВП 10.06.1915)
 Орден Святой Анны 2-й ст. с мечами (19.11.1916)
 Орден Святого Станислава 1-й ст. с мечами (26.11.1916)

Иностранные:
 британский Орден «За выдающиеся заслуги»

Примечания

Источники 
 
 Волков С. В. Офицеры российской гвардии: Опыт мартиролога. — М.: Русский путь, 2002. — С. 150.
 Клепов М. Ю. Офицеры — Георгиевские кавалеры Первой мировой войны. — М.: «Минувшее», 2015.
 
 Биография на сайте «Русская императорская армия»

Генерал-майоры (Российская империя)
Выпускники Воронежского реального училища
Выпускники Николаевского кавалерийского училища
Лейб-гусары
Флигель-адъютанты (Российская империя)
Генерал-майоры Свиты
Кавалеристы Первой мировой войны (Россия)
Русские эмигранты первой волны во Франции
Похороненные на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа